David Quinn – allenatore ed ex giocatore di hockey su ghiaccio statunitense;
David Quinn – fumettista e sceneggiatore statunitense;
David Quinn – pittore irlandese